Сент-Пазан () — коммуна на западе Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара, округ Нант, кантон Машкуль-Сен-Мем. Расположена в 27 км к юго-западу от Нанта. В центре коммуны находится железнодорожная станции Сент-Пазан линий Нант — Ла-Рош-сюр-Йон и Нант-Порник.

Население (2017) — 6 774 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Успения Богоматери (Нотр-Дам) XIX века
 Шато Ла-Дюрасери XVI-XVII веков, бывший монастырь
 Шато Мулен-Анрие XIX века
 Шато Арден XVIII века
 Дольмен Ла-Саль-о-Фе

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 8,7 %
 промышленность — 13,8 %
 строительство — 16,2 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 33,4 %
 государственные и муниципальные службы — 27,9 %

Уровень безработицы (2016 год) — 5,1 % (Франция в целом — 14,1 %, департамент Атлантическая Луара — 11,9 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2016 год) — 21 540 (Франция в целом — 20 809, департамент Атлантическая Луара — 21 548).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Сен-Пазана с 2005 года занимает Бернар Морийо (Bernard Morilleau). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им левый блок победил в 1-м туре, получив 63,56 % голосов.

Города-побратимы 
  Гаррольд, Великобритания
  Мертинген, Германия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Атлантическая Луара